Nils Holmberg ist der Name folgender Personen:

* Nils Holmberg (Übersetzer) (1891–1977), schwedischer Übersetzer und Journalist  
 Nils Holmberg (Politiker) (1902–1981), schwedischer Politiker (Vänsterpartiet Kommunisterna)  
 Nils Holmberg (Leichtathlet) (* 1936), schwedischer Leichtathlet